Ianthopsis är ett släkte av kräftdjur. Ianthopsis ingår i familjen Acanthaspidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Ianthopsis